Azbuka může označovat následující písma vycházející z hlaholice – podle prvních písmen  (az) a  (buki):
 cyrilice – jak starší, tak novější verze (používané nejen pro zápis slovanských jazyků, ale i mj. mongolštiny, kazaštiny)
 hlaholice
 graždanka – reformovaná cyrilice z 18. století

jazykové obměny
 ruská cyrilice
 ukrajinská cyrilice
 mongolská cyrilice
 srbská cyrilice
 další viz seznam jazyků používajících cyrilici

jiný význam
 abeceda